Josef Hellmesberger puede referirse a:
Josef Hellmesberger (1828-1893), compositor, director y violinista austriaco;
Josef Hellmesberger (1855-1907), compositor, director y violinista austriaco, hijo del anterior.